BAF ou Bafpeut faire référence à :

Code 
  ;

Toponymes 
 Baf, nom turc de l'île de Paphos.

Autres 
 Bénéfice agricole forfaitaire, bénéfice net moyen en France ;
 Bataillon alpin de forteresse, unité militaire française spécialisée dans la défense des fortifications de la partie alpine de la ligne Maginot, des années 1930 à 1940 ;
 Bec à foin, idiot naïf.
 Benefield Anechoic Facility, chambre anéchoïque située au sud-ouest de la base Edwards de la United States Air Force ;
 , surcharge tarifaire correspond aux fluctuations du cours du pétrole brut.